Cerro Brujo puede referirse a:
Cerro Brujo, cerro en las cercanías de Tegucigalpa, capital de Honduras;
Cerro Brujo, paraje en la isla de San Cristóbal, islas Galápagos, Ecuador.